Алексе́й Краси́льников:
 Красильников, Алексей Геннадьевич (род. 1954) — депутат Государственного Совета Удмуртской Республики. 
 Красильников, Алексей Иванович (1903—1943) — Герой Советского Союза.
 Красильников, Алексей Николаевич (1909—1979) — советский дипломат.
 Красильников, Алексей Петрович — советский микробиолог.